Perșotravensk (în ) se poate referi la următoare localități din Ucraina:
 Perșotravensk, Baranivka
 Perșotravensk, Dnipropetrovsk
 Perșotravenska, Nikopol